Echinolaena är ett släkte av gräs. Echinolaena ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gräs
Echinolaena